Jonel Juste, journaliste, poète et nouvelliste, né  le 2 octobre 1980 à Port-au-Prince capitale d'Haïti, lauréat du concours de dictée des Amériques en 2001.

Biographie
Jonel Juste est né à Port-au-Prince le 2 octobre 1980. Il a fait ses études secondaires au Lycée Louis Joseph Janvier de Carrefour en 1999, il a aussi suivi des cours de Communication à la Faculté des Sciences Humaines de l'Université d'État d'Haïti. En 2001, Il a été lauréat du concours de dictée des Amériques à Port-au-Prince et est allé représenter Haïti au Canada. Il est également en 2003 l’un des gagnants du concours de poésie organisé par l’École Normale Supérieure de Port-au-Prince pour son texte "Drapeau Atypique".

Parcours littéraire
Il a fait ses débuts en littérature en Haïti comme bibliothécaire et animateur culturel de l'Atelier de Création Marcel Gilbert de la Bibliothèque Justin Lhérisson de Carrefour.  En tant que poète, Jonel Juste a notamment contribué en 2009 à l’anthologie Cahiers de la Ral,M Haiti  publié par le Chasseur Abstrait en France. Cette œuvre a réuni trois grandes générations de poètes haïtiens partant des années 20 aux années 80. Le critique littéraire Yves Chemla le compte parmi l’un des éléments de la jeune poésie haïtienne. 

En octobre 2011, il s’établit en Floride. Il y publie en 2012 "Carrefour de Nuit" qui est sorti aux Éditions Edilivre en France . Le recueil contient à la fois des poèmes, des nouvelles, des récits et des parodies un peu à la manière du grand et populaire poète français Jacques Prévert. Il a également publié un recueil de poèmes en créole intitulé "Solèy, Solèy" (2019), un recueil de poèmes en anglais titré "I loved you before I knew your name" (2019), deux recueils de nouvelles (Trois fois passé là et The Watch) et un essai sur le hip-hop haïtien (Haitian Hip Hop: From Top to Bottom). Il a enfin participé avec le texte "Qui s’est permis" au recueil collectif "So Spoke the Earth/Ainsi Parla la Terre" sous la direction de Jessica Fièvre. 

Certains des textes poétiques de Jonel Juste font l’objet de publications sur des sites littéraires tels que poeme.co, Short Edition, Potomitan, Bonjour Poésie, etc. Des extraits de ses ouvrages sont disponibles sur des sites spécialisés tels que Babelio. Il anime un podcast appelé “Carrefour Poésie” dans lequel il déclame les poèmes d’auteurs haïtiens et étrangers. Jonel Juste fait enfin sur Instagram la promotion des auteurs haïtiens à travers la plateforme Haïti Littéraire.   

En 2021, il publie Mémoire de Quarantaine, une série de textes multigenres (poèmes, récits, nouvelles) écrits en français et en créole durant le printemps 2020 lorsque le monde s’est arrêté à cause du coronavirus. En 2022, l’auteur publie Astres et Désastres, un recueil de poèmes bilingues dont certains textes témoignent de son attachement à Haïti, sa terre natale et d’autres de son expérience d’immigré aux Etats-Unis.

Parcours journalistique
En 2003, Jonel Juste s’est lancé dans le journalisme. Il a collaboré à divers journaux, magazines et agences en ligne en Haïti. Dans le cadre d’un reportage pour Le Nouvelliste, il a été sauvagement attaqué en 2005 au Bel-Air, une zone de non-droit de la capitale. Après avoir laissé le quotidien haïtien, il a rejoint les rangs de la revue socioculturelle Vues d’Haïti et a travaillé à Haïti Press Network, une agence de presse en ligne en Haïti dont il a été le rédacteur en chef pendant quatre ans (2007-2011). Il a aussi prêté sa plume au quotidien Le Matin (2007).

Continuant à pratiquer le métier de journaliste aux États-Unis, Jonel Juste a collaboré à divers journaux comme Le Floridien, le Miami Times, doyen des journaux floridiens. Il collabore actuellement avec l’agence de presse Artburst Miami et publie des articles dans le Miami Herald, Miami New Times, Sun Sentinel, etc. Il s’est aussi impliqué dans la communauté haïtienne de Miami en participant à diverses manifestations culturelles, sociales et politiques.

Œuvres

Poésie
Carrefour de Nuit, Paris, Les Editions Edilivre, 2012
Solèy, Solèy, Miami, Editions Marginales, 2020.
Mémoire de Quarantaine, Miami, Editions Marginales, 2021.
Astres et Désastres, Miami, Editions Marginales, 2022

Nouvelles 
Trois fois passé là, Miami, Kindle Direct Publishing, 2019.
The Watch, Miami, Kindle Direct Publishing, 2019.

Essais
Haitian Hip Hop: From Top to Bottom, Miami, KDP, 2019.
Zanmi Angle, Miami, Editions Marginales, 2022.

Parus dans les ouvrages collectifs
"L’échappée Belle", "Ô Dieu, ô misère", "Ivre le mot", "Départ volontaire". Haïti, numéro spécial 8 des Cahiers de la RAL,M (Revue d’Art et de Littérature, Musique), 2009.
"Qui s’est permis". So Spoke the Earth (Ainsi Parla la Terre), Miami, WWOHD, 2012.

Quelques articles publiés 

 Haitian American Community Agenda Conference 2020 (Le Floridien).
 David Makes Man’ humanizes Black men (Miami Times)
 Cultural Center is the heart of Little Haiti (Miami Herald)  
 ZIP Code-Inspired Poems Pop Up in Coconut Grove (Miami Times)
 Artists put their protests on their sleeves in Museum of Graffiti exhibit (The Sun Sentinel)

Distinctions 

 2001, lauréat du concours de dictée des Amériques à Port-au-Prince.

Références

Liens externes 
https://www.poemes.co/users/jonel-juste
https://short-edition.com/fr/auteur/jonel-juste 
https://www.potomitan.info/ayiti/juste_jonel
https://www.bonjourpoesie.fr/vospoemes/Poemes/jonel_juste/po-aime
https://www.babelio.com/livres/Juste-Carrefour-de-nuit/1352997

Écrivain haïtien
Journaliste haïtien
Naissance à Port-au-Prince
Naissance en octobre